David Smith peut désigner :
 David Eugene Smith (1860-1944), mathématicien, éducateur et éditeur américain ;
 David Smith (1872-1930), réalisateur anglais ;
 David Smith (1880-1945), tireur sportif sud-africain ;
 David Smith (1906-1965), sculpteur américain, membre du mouvement expressionniste abstrait ;
 David Smith (1925-2014), marin américain ;
 David Smith (1930-2018), botaniste britannique ;
 David W. Smith (1932-), professeur canadien ;
 David Smith (1963-), homme politique canadien ;
 David Lee Smith (1963-), acteur américain ;
 David Smith (1985-), joueur américain de volley-ball ;
 David Smith (1986-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (1988-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 David Smith (1991-), athlète (sauteur en hauteur) britannique ;
 David Smith (1992-), athlète (sauteur en hauteur) portoricain.
 David Smith, homme politique canadien en Ontario (Toronto)